Death Race steht für:

 Death Race (Computerspiel), Computerspiel aus dem Jahr 1976
 Death Race (1973), US-amerikanischer Kriegsfilm (1973) von David Lowell Rich, mit Lloyd Bridges 
 Frankensteins Todesrennen (Originaltitel: Death Race 2000), US-amerikanischer Actionfilm (1975) von Paul Bartel, mit David Carradine
 Giganten mit stählernen Fäusten, (Alternativtitel: Death Race 2050) US-amerikanischer Actionfilm (1978) von Roger Corman, mit David Carradine
 Death Race (2008), US-amerikanischer Actionfilm (2008) von Paul W. S. Anderson, mit Jason Statham
 Death Racers, US-amerikanischer Actionfilm (2008) mit Insane Clown Posse 
 Death Race 2, deutsch-südafrikanischer Actionfilm (2010) von Roel Reiné, mit Luke Goss
 Death Race: Inferno, US-amerikanischer Actionfilm (2012) von Roel Reiné, mit Luke Goss
 Death Race 2050, US-amerikanischer Actionfilm (2017) von G. J. Echternkamp
 Death Race: Anarchy, US-amerikanischer Actionfilm (2018) von Don Michael Paul